

Sigle
 NICE – istituto nazionale per la salute e l'eccellenza clinica del Regno Unito (National Institute for Health and Clinical Excellence).

Geografia
Francia
 Nice – endonimo di Nizza, città sulla Costa Azzurra

Stati Uniti d'America
 Nice – census-designated place della contea di Lake, California

Informatica
 nice – comando di shell Unix per la gestione delle priorità dei processi
 Nice – linguaggio di programmazione

Onomastica
 Nice – variante del nome proprio Berenice o anche di Cleonice. Metastasio dedica a Nice la canzonetta La libertà e quella La partenza. Il poeta Giuseppe Parini dedicò un'ode all'Inclita (nobile) Nice.

Musica
 The Nice – gruppo di rock psichedelico della fine degli anni sessanta
 Nice – album dei The Nice
 Nice – album dei Rollins Band del 2001
 Nice – singolo dei Duran Duran del 2006
 Nice – album del duo giapponese Puffy
 Nice – canzone dei Duran Duran

Altro 
 Nice – azienda di Oderzo che produce sistemi per l'automazione della casa come cancelli motorizzati, coperture solari, sistemi di comando wireless, sistemi d'allarme e di illuminazione.
 NICE Festival – rassegna di eventi cinematografici organizzati per promuovere il nuovo cinema italiano all'estero.

Altri progetti